Invicta (Bologna), Italiaans motorfietsmerk 
 Invicta (Coventry), Brits motorfietsmerk 
 Invicta (Londen), Brits motorfietsmerk
 Invicta (automerk), automerk
 Invicta (The Enid), dertiende studioalbum van The Enid
 Invicta Watch Group, horlogemerk